Northville es el nombre de dos localidades en el estado de Nueva York:

 Northville (condado de Fulton, Nueva York)
 Northville (condado de Suffolk, Nueva York)